

Орвелл — місто, штат Нью-Йорк
 Орвелл — місто, штат Вермонт
 Орвелл — селище, штат Огайо
 Орвелл Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія